Luis Fernando de Prusia (Potsdam, 9 de noviembre de 1907 - Bremen, 26 de septiembre de 1994) fue un príncipe alemán, pretendiente al trono durante el nazismo, cuando la monarquía estaba abolida en Alemania. Para los realistas legitimistas fue Luis Fernando I de Alemania.

Su nombre completo de bautismo fue Louis Ferdinand Victor Eduard Adalbert Michael Hubertus Prinz von Preußen. Durante su vida se opuso al Partido Nacionalsocialista Alemán, fue un hombre de negocios y un mecenas de las artes. Sus padres fueron, el príncipe heredero Guillermo de Prusia y la duquesa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin.

Alemania en la década de 1930 

Cuando Luis Fernando de Prusia regresó a Alemania, el país atravesaba una situación complicada. La llegada al poder de Adolf Hitler había afectado a la familia real de Prusia, creando división entre sus miembros. Al principio Luis Fernando se contentó con oponerse silenciosamente al nazismo, pero sin olvidar que era el heredero del trono para los monárquicos alemanes, que creyeron que Adolf Hitler restauraría a la Dinastía Hohenzollern y convertiría a Alemania nuevamente en un Imperio coronado.

Luis Fernando se desposó con una prima, Kira Kyrillovna, Gran Duquesa de Rusia, en 1938. La ceremonia tuvo lugar según el rito ortodoxo y posteriormente según el rito luterano. De esta unión nacerían siete hijos. Como un gesto de desafío a los nazis, Luis Fernando y Kira eligieron los Estados Unidos como destino de su viaje de novios, como primera etapa de un recorrido por el mundo que les llevó a Asia antes de regresar a Europa.

Segunda Guerra Mundial 
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Luis Fernando, que había mostrado gran interés por los avances en la ingeniería aeronáutica, sirvió en su país como teniente en la Fuerza Aérea. Pero la muerte de su primo y sobre todo de su hermano Guillermo durante la campaña de Francia en junio de 1940, llevaron a Adolf Hitler a ordenarle que abandonara el ejército. La decisión de Hitler también se debía a que temía que la familia real alemana adquiriera demasiada popularidad. En cualquier caso emitió un decreto por el que establecía que las personas con lazos con la familia real quedaban apartadas del servicio militar. Luis Fernando no tomó bien esta decisión, y tras abandonar el ejército se refugió en sus propiedades de Cadinen, en el oeste de Prusia. Fue allí donde recibió la noticia de la muerte de su abuelo Guillermo II en 1941.

En su retiro recibió la visita de Carl Friedrich Goerdeler con el que habló de la marcha de la guerra y la situación de Alemania bajo el gobierno nazi. Goerdeler lo puso en contacto con varios oficiales y aristócratas alemanes que preparaban una conspiración para asesinar a Hitler y derribar el gobierno. Los conspiradores le propusieron que aceptara tomar el liderazgo del nuevo gobierno. Sin embargo, Luis Fernando rechazó la propuesta, afirmando que su padre era el heredero legítimo al trono y que se encontraba comprometido con los nazis.

Los conspiradores siguieron adelante con sus planes, pero el golpe de Estado fracasó el 20 de julio de 1944. La Gestapo consideró a Luis Fernando sospechoso y lo interrogó. Salvó la vida gracias a que su mayordomo, Kurt Freiher von Plettenberg, prefirió suicidarse en lugar de ceder a la tortura y revelar los lazos de su señor con los conspiradores.

Postguerra 
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Luis Fernando y su familia se exiliaron de Prusia y Alemania Oriental, al igual que otros millones de alemanes, instalándose al principio en Bad Kissingen, una villa termal al norte de Baviera, antes de trasladarse en 1947 a Bremen. Retomó sus actividades como portavoz de relaciones públicas de la Ford Motors Company, empresa que abandonó en 1951 a la muerte de su padre Guillermo de Prusia, lo que convirtió en el jefe de la casa real prusiana. Desde entonces se dedicó a la administración y reforma del castillo de los Hohenzollern en Suabia, el único castillo que quedaba en posesión de la familia. Creó la Fundación Prinzessin-Kira von Preussen (Princesa Kira de Prusia) para ayudar a los niños refugiados y exiliados de las provincias orientales de Alemania, entonces bajo ocupación soviética. Bajo su dirección Luis Fernando convirtió el Castillo de los Hohenzollern en un museo, donde se exponían distintos objetos bajo propiedad de la familia y se mostraba su larga tradición histórica de más de cinco siglos. A pesar de ser una revelante figura pública, Luis Fernando se abstuvo de realizar declaraciones políticas y contuvo a sus partidarios más radicales. 

Luis Fernando celebró sus 82 años el 9 de noviembre de 1989 con la caída del Muro de Berlín, ciudad por la que siempre demostró un gran afecto. Tras la reunificación de Alemania en 1989, Luis Fernando consiguió que los restos exiliados de varios miembros de la familia Hohenzollern fueran enterrados en el panteón familiar de Potsdam.

Durante la postguerra, Luis Fernando también destacó como mecenas de las artes, patrocinando la reconstrucción de varios edificios dañados por la guerra. Él mismo compuso varias piezas musicales, entre ellas una marcha fúnebre para la ceremonia de traslado de los restos de Federico II. Luis Fernando murió el 25 de septiembre de 1994. Después de una breve ceremonia oficial en la catedral de Berlín, fue inhumado al lado de su esposa y de una de sus hijas, Xénia, en el panteón del castillo de Hohenzollern. Su nieto Jorge Federico de Prusia le sucedió como jefe de la casa real prusiana.

Hijos 
 Príncipe Federico Guillermo de Prusia (nacido el 10 de febrero de 1939 en Berlín) se casó en primeras nupcias morganáticas con Waltraud Freytag, en segundas con Ehrengard von Reden, en terceras con Sibylle Kretschmer; renunció a sus derechos de sucesión el 18 de septiembre de 1967.
 Príncipe Miguel de Prusia (nacido el 22 de marzo de 1940 en Berlín - fallecido el 3 de abril de 2014), se casó en primeras nupcias con Jutta Jorn, se divorcia para casarse en segundas con Brigitte von Dallwitz; renunció a sus derechos de sucesión el 29 de agosto de 1966.
 Princesa María Cecilia de Prusia (nacida el 28 de mayo de 1942 en Cadinen). Se casó con el duque Federico Augusto de Oldenburgo, divorciándose en 1992.
 Princesa Kira de Prusia (nacida el 27 de junio de 1943 en Cadinen -fallecida en Berlín el 10 de enero de 2004). Contrajo matrimonio con Thomas Liepsner, del que se divorció posteriormente.
 Príncipe Luis Fernando de Prusia (nacido el 25 de agosto de 1944 - fallecido el 11 de julio de 1977). Se casó con la duquesa Donata de Castell-Rüdenhausen y falleció en unas maniobras militares. Su hijo, Jorge Federico, es el actual jefe de la casa de Hohenzollern y pretendiente al trono alemán.
 Príncipe Cristian Segismundo de Prusia (nacido en Bad Kissingen el 14 de marzo de 1946). Se casó en 1984 en Gut Damp an der Ostsee con la duquesa Nina zu Reventlow.
 Princesa Xenia de Prusia (nacida el 9 de diciembre de 1949 en Bremen -fallecida el 18 de enero de 1992 en Sehlendorf, Schleswig-Holstein). Se casó en Bremen en 1973 con Per-Edvard Lithander.

A pesar de su matrimonio con la gran duquesa Kira de Rusia, al príncipe Luis Fernando se le atribuye una relación amorosa con el príncipe Jorge, duque de Kent del Reino Unido y esposo de una prima carnal de su esposa Kira.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Historia de las monarquías europeas sobre Luis Fernando de Prusia 
 Genealogía de la Casa de Prusia

Pretendientes al trono de Alemania
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Grandes maestres de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam